Hollich steht für:

 Hollich, Bauerschaft bei Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Hollich ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hollich (* 1960), deutscher Orchestermusiker, Arrangeur und Musikpädagoge
 Janina Hollich (* 1988), deutsche Gesangspädagogin und Sängerin
 Reiner Hollich (* 1955), deutscher Fußballspieler und -trainer